Celsi ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Celsi († 1671), italienischer Kardinal
 Lorenzo Celsi († 1365), Doge von Venedig
 Santiago Celsi, uruguayischer Fußballspieler